Chalinula är ett släkte av svampdjur som beskrevs av Schmidt 1868. Chalinula ingår i familjen Chalinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Chalinula